Griselles (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Griselles (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym